Allon ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Allon (1818–1892), englischer nonkonformistischer Geistlicher
 Jigal Allon (1918–1980), israelischer Politiker (Arbeitspartei), Außenminister (1974–1977)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Allon (Georgia), im Crawford County
 Allon (Louisiana), im Pointe Coupee Parish

Allon bezeichnet außerdem:
 Allon (Motorradmarke), ehemalige britische Motorradmarke

Siehe auch:
 Allan
 Allen
 Alon
 Allons